Utslagsspelet i Världsmästerskapet i fotboll 2010 är det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp (16 totalt) går vidare till åttondelsfinal, där det vinnande laget går vidare till kvartsfinal följt av semifinal och till sist final. Även en bronsmatch spelas mellan de förlorande lagen i semifinalerna.

Om en match står lika efter full tid spelas förlängning med två halvlekar om 15 minuter vardera utan någon paus. Om resultatet fortfarande är lika efter förlängningen avgörs matchen genom straffsparkar.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Uruguay mot Sydkorea

USA mot Ghana

Tyskland mot England
Rivalitet i fotboll mellan England och Tyskland sträcker sig till den första inbördesmatchen, den 10 maj 1930, vilket gjorde att detta var lagens 28:e officiella möte.

I 38 minuten sköt Frank Lampard bollen i mål, vilket missades av både huvuddomaren och den assisterande domaren, ett mål som hade inneburit kvittering till 2–2.

Argentina mot Mexiko

Nederländerna mot Slovakien

Brasilien mot Chile

Paraguay mot Japan

Spanien mot Portugal

Kvartsfinaler

Nederländerna mot Brasilien

Uruguay mot Ghana

Argentina mot Tyskland

Paraguay mot Spanien

Semifinaler

Uruguay mot Nederländerna

Tyskland mot Spanien

Bronsmatch

Final

Referenser

Externa länkar

Utslagsspel
Sport i Port Elizabeth
Sportevenemang i Johannesburg
Sport i Bloemfontein
Sport i Durban
Sportevenemang i Kapstaden
Johannesburg under 2000-talet
Kapstaden under 2000-talet